Eduard Prosch ist der Name folgender Personen:

* Eduard Prosch (Intendant) (1804–1878), deutscher Verwaltungsjurist und Sammlungsintendant
 Eduard Prosch (Politiker) (* 1932), deutscher Gewerkschafter und Politiker (CDU)